Rezultati Odprtega prvenstva Francije 1972 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Andrés Gimeno je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1972